The Canals of Venice – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Canals of Venice – cortometraggio del 1921 prodotto dalla Pathé Exchange